

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 19, w tym 16 podstawowych
 Rudno – część miasta Gdańsk
 Rudno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Rudno – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Rudno – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Rudno – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Rudno – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Rudno – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów
 Rudno – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól
 Rudno – część wsi Besiekierz Nawojowy w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Rudno – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Rudno – część wsi Ilkowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Rudno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre
 Rudno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel
 Rudno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Rudno – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Pelplin
 Rudno – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Rudziniec
 Rudno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Rudno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
 Rudno – zniesiona nazwa osady leśnej w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
 Rudno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo

Jeziora w Polsce 
 Rudno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w Drawnie
 Rudno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Rudno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Rudno – jezioro w woj.wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, południowa część jeziora jako Jezioro Jesieńskie leży w woj.lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko

Inne 
 Rudno – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Rudno – wieś na Słowacji, w kraju żylińskim, w powiecie Turčianske Teplice
 Rudno – wieś w Słowenii, w gminie Železniki
 Rudno – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Rudno – stacja kolejowa w ww. miejscowości
 Rudno – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Rudno – potok w dorzeczu Wisły

Zobacz też 
 Rudno Dolne, Rudno Górne, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece
 Rudna